Всё лучшее в одном е компилационен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 24 юли 2015 г.

Освен стари песни, са включени и нови сингли – „Сумасшедший“, „Пошёл вон!“, „День без тебя“, „Алло, мам!“, „Перемирие“, „У меня появился другой“ и „Это было прекрасно“.

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2015 година
Компилации